Боровый

 Боровый — польский лесной дух.
 Боровой (Боровый) — посёлок городского типа в Республике Коми России.
 Боровый — хутор, на месте которого возник посёлок городского типа Боровая Харьковской области.

См. также 
 Боровой